Season of the Witch, chanson écrite par Donovan en 1967 et reprise par de nombreux interprètes.
 Season of the Witch, film américain de 1972 réalisé par George Andrew Romero
 Season of the Witch, film américain sorti en 2011 réalisé par Dominic Sena
 The Season of the Witch, roman de James Leo Herlihy paru en 1971
 Halloween III: Season of the Witch, film américain de 1982